Envoy (englisch für Gesandter, Bote) steht für:

 Envoy Air, US-amerikanische Regionalfluggesellschaft
 Envoy Rock, Klippenfelsen in der Antarktis
 GMC Envoy, SUV-Modell des US-amerikanischen Automobilkonzerns General Motors
 Envoy, ein Service-Proxy der Cloud Native Computing Foundation